Третья битва при Рамле — сражение между крестоносцами Иерусалимского королевства и войском Фатимидов из Египта, произошедшее в 1105 году.

Так же, как и в первой битве в 1101 году, крестоносцы имели пехоту и конницу, были разделены на отряды и оказались практически окружены. Фатимидам помогала армия Тогтекина из Дамаска. Арьергард войск Балдуина отбил атаку дамаскцев, а затем, вместе с авангардом, нанёс сокрушительный удар Фатимидам.

Несмотря на поражение, египтяне не перестали устраивать набеги на Иерусалимское королевство. Следующим крупным сражением между Фатимидами и крестоносцами стала битва при Ибне в 1123 году.

Литература

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения Крестовых походов
Сражения Фатимидского халифата
Рамла
Сражения 1105 года
Сражения Иерусалимского королевства